Giardino di Tivoli – parco di divertimenti di Copenaghen (Danimarca)
Giardino di Tivoli – parco di divertimenti non più esistente situato nei pressi della stazione di Parigi Saint-Lazare a Parigi (Francia)
Giardino di Tivoli – antico parco di divertimenti di Firenze (Italia)

Pagine correlate
Parco Tivoli